Георги Стоев Маджаров е български духовник и учител, деец на ранното Българско възраждане в Македония.

Животопис 
Роден е в село Негован, Лъгадинско, тогава в Османската империя, в семейството на Стою Маджаров. Жени се за Злата Георгиева Петрова, с която имат няколко деца, сред които е видният български духовник Йона Маджаров. Георги Маджаров завършва гръцкото класно училище в Сяр. Учителства няколко години в родното си село, след което е ръкоположен за свещеник. Развива широка обществена дейност. Той е добър църковен певец и по време на богослужението директно превежда от гръцки на разбираем български език евангелието, тропари и молитви. Служи като свещеник в Негован до смъртта си на 15 юли 1870 година.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Родени в Негован (Солунско)
Български общественици от Македония
Починали в Негован (Солунско)